—  японский астроном, первооткрыватель комет и астероидов, который в период с 1996 по 1997 год открыл в общей сложности два астероида. Является членом Астрономического общества города Кумамото в префектуре Кумамото и участвовал в создании в 1982 году гражданской астрономической обсерватории.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Уильям Ён
 Киётака Канаи
 Хироси Мори

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет